Acédo ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Acédo (* 1964), französischer Fußballspieler- und trainer
 Jérémy Acédo (* 1987), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Acedo
 Azêdo